COD eller CoD har flere betydninger:
 COD (eller chemical oxygen demand) - indikation af mængden af forureningskilder/faktorer i spildevand som kan oxideres kemisk
 Call of Duty (serie) CoD - et populært førstepersonsskydespil